

Geografia 
Stati Uniti d'America
 Wheeling – città dell'Illinois
 Wheeling – città della Virginia Occidentale
 Wheeling – città del Missouri

Altro 
 Wheeling – romanzo grafico di Hugo Pratt